Чемпионат Европы по футболу 2000 среди юношей до 18 лет — 49-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 17 по 24 июля 2000 года в Германии. Французы в 5-й раз в своей истории стали чемпионами. Этот турнир также был составной частью квалификации к молодёжному чемпионату мира 2001.

Квалификация 

Участники финального турнира:

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Германии
Футбол в Европе в 2000 году
Июль 2000 года
Спорт в Германии в 2000 году
футбол